Melocystis exclusus är en snäckart som först beskrevs av Tom Iredale 1941.  Melocystis exclusus ingår i släktet Melocystis och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
exclusus